Paul Young
 Paul Young (1947–2000) énekes, zenész (Mike + The Mechanics)
 Paul Young (1956) angol énekes, zenész
 Paul Young az 1997-es albuma
 Paul Young (1968) jamaicai labdarúgó
kitalált személyek
 Paul Young a Született feleségek tv-sorozat egyik alakja
hasonló nevű személyek
 John Paul Young (1950) ausztrál énekes, dalszerző